Damernarnas lagmångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes den 31 juli 2012. De deltagande nationerna utsågs under damernas kvaltävling, varifrån 8 av totalt 12 lag gick vidare. Alla nationer har fem gymnaster per lag och deltar i totalt fyra grenar (fristående, hopp, barr och bom). I varje gren tävlar tre gymnaster per gren och deras resultat läggs ihop och ger nationens totalresultat. Det lag med högst totalpoäng efter alla fyra grenar blir olympiska mästare. Detta år lyckades USA få 183,596 poäng och vann därmed guldet med över 5 poängs marginal före Ryssland på 178,530 poäng. Trea kom Rumänien på 176,414 poäng. De regerande mästarna Kina missade medalj och hamnade på fjärde plats, nästan två poäng efter Rumänien. Guldmedaljörerna USA var bäst i alla grenar förutom hopp, där de enbart var tredje bäst sammanlagt.

Medaljörer

Resultat

Kval

Följande åtta lag (av totalt 12 deltagande) kvalificerade sig till mångkampsfinalen genom resultaten i kvaltävlingen:
  USA
  Kina
  Ryssland
  Rumänien
  Kanada
  Storbritannien
  Italien
  Japan

Final

Referenser